«Anse» puede referirse a:
 Anse, comuna francesa del departamento de Ródano.
 Anse à Drick, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Arniquet.
 Anse-à-Foleur, comuna haitiana del departamento de Noroeste.
 Anse-à-Galets, comuna haitiana del departamento de Oeste.
 Anse-à-Pitre, comuna haitiana del departamento de Sureste.
 Anse aux Pins, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaisance-du-Sud.
 Anse aux Pins, distrito de Seychelles.
 Anse-à-Veau, comuna haitiana del departamento de Nippes.
 Anse-Bertrand, comuna francesa del departamento de Guadalupe.
 Anse Boileau, distrito de Seychelles.
 Anse-d'Hainault, comuna haitiana del departamento de Grand'Anse.
 Anse du Clerc, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Los Albaricoques.
 Anse Etoile, distrito de Seychelles.
 Anse La Raye, localidad de Santa Lucía.
 Anse La Raye, distrito de Santa Lucía.
 Anse-Rouge, comuna haitiana del departamento de Artibonito.
 Anse Royale, distrito de Seychelles.
 Belle-Anse, comuna haitiana del departamento de Sureste.
 Cantón de Anse, cantón francés del departamento de Ródano.
 Cantón de Anse-Bertrand, antiguo cantón francés del departamento de Guadalupe.
 Distrito de Anse-à-Veau, distrito haitiano del departamento de Nippes.
 Distrito de Anse-d'Hainault, distrito haitiano del departamento de Grand'Anse.
 Distrito de Belle-Anse, distrito haitiano del departamento de Sureste.
 Grand'Anse, departamento de Haití.
 Grand'Anse, distrito de Seychelles.
 Grand'Anse, distrito de Seychelles.
 Petit Anse, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Cabo Haitiano.
 Petite Anse, 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Anse-à-Galets.

Desambiguaciones 
 Anse aux Pins.
 Grand'Anse (desambiguación).

Y también 
 ANSE, una asociación ecologista española.
 Anse Lazio, playa de la isla de Praslin, Seychelles.